Gunnar Lundström kan syfta på bland andra:

* Gunnar Lundström (1885–1965), svensk häradshövding
 Gunnar Lundström (1891–1973), svensk konstnär
 Gunnar Lundström (1911–1935), svensk fältsjukvårdare